Die Bezeichnung Spenling steht für:

 Anton Spenling (* 1953), österreichischer Jurist und Richter
 die österreichische Bezeichnung für  die Pflaumenart Spilling